Bentinck steht für:

 Bentinck, niederländisches Adelsgeschlecht

Bentinck ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph Willem Carel Bentinck van Schoonheten (1905–1970), niederländischer Diplomat 
 Arnold Adolf Bentinck van Nijenhuis (1798–1868), niederländischer Diplomat und Politiker
 Charles Henry Bentinck (1879–1955), britischer Diplomat
 Henry Bentinck, 11. Earl of Portland (1919–1997), britischer Adliger und Politiker
 Henry John William Bentinck (1796–1878), britischer General
 John Cavendish-Scott-Bentinck, 5. Duke of Portland (1800–1879), britischer Peer und Exzentriker
 Margaret Cavendish Bentinck (1715–1785), britische Kunstsammlerin
 Wilhelm Bentinck (auch William Bentinck; 1704–1774), britisch-niederländischer Diplomat und deutscher Reichsgraf

 Winifred Cavendish-Bentinck, Duchess of Portland (1863–1954), britische Adlige und Hofdame

Siehe auch:

 Cavendish-Bentinck